Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Central New York 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Barbara Potter che ha battuto in finale Helen Kelesi 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Helena Suková (semifinali)
 Barbara Potter (campionessa)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Katerina Maleeva (secondo turno)

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Debbie Spence (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Central New York 1985